A Bunch of Violets – film del 1912 diretto da Edwin R. Phillips
 A Bunch of Violets – film del 1916 diretto da Frank Wilson